François Thomazeau (1961-), un écrivain français de romans policiers ;
 François Thomazeau, est conseiller maître à la Cour des comptes et est directeur de compagnies d’assurance.